Lund Super Bowl eller LSB är en turnering i mattrugby som anordnas av Lund Mattrugbyförening  varje år i Lund. I turneringen spelar två lag mot varandra. Lund Super Bowl är det största gymnasieevenemanget i Sverige.

I turneringen spelar Spyka Wolves mot Polhem Pirates. Spyka Wolves består av elever från gymnasieskolorna Spyken och Katedralskolan. Polhem Pirates består av elever från Polhemskolan. Turneringen finansieras genom sponsorer och intäkter från biljetter till arenan som de spelar i.

Historik 
Lund Super Bowl grundar sig i att det före 2009 fanns turneringar mellan olika gymnasieskolor i Lund i olika sporter, såsom fotboll och innebandy. Idén skapades då att ha en turnering i mattrugby som spelades mellan de tre största skolorna, Polhemskolan, Katedralskolan och Spyken. Styrelsen som varje år sedan 2009 har anordnat turneringen är en före detta grupp inom idrottsutskottet på Polhemskolan. Idag är dock styrelsen helt självständig från skolorna och ingår i Lund Mattrugbyförening. 2009 spelade den första turneringen i Sparbanken Skåne Arena i Lund, med ungefär 3000 åskådare.

Sedan turneringen 2010 läggs herr- och damlagets resultat ihop, vilket man tidigare inte gjorde. Därför är inte turneringen uppdelad i två olika spel som det tidigare var. Istället spelar både herrar och damer om samma poäng för att vinna turneringen. 

Innan 2013 var det vanligt att den dåvarande styrelsen från idrottsutskottet på Polhemsskolan hade presskonferens för att berätta vilka personer som hade blivit antagna till de två lagen.

Turnering 
I början av varje läsår släpps det ansökningar till lagen på respektive skolor som spelar. Eleverna på Polhemskolan, Katedralskolan och Spyken får då chansen att spela för respektive lag. Några månader innan matchen spelas publiceras lagen i så kallade "lagsläpp" där man kan se vem som ska spela i respektive lag.

I turneringen finns det i varje lag 20 damer och 20 herrar. Under turneringen turas damlaget och herrlaget att spela. 2022 spelade damerna den avslutande matchen. Poängen räknas för damerna och herrarna tillsammans, och den som har mest poäng när matchen är slut vinner. Matcherna brukar inte bli förlängda om det inte finns någon vinnare vid speltidens slut.

Turneringen brukar spelas den sista fredagen i mars varje år. 2022 hölls matchen 6 april.

Mattrugby 
Mattrugby är en version av rugby som istället spelas på en handbollsplan, och istället för en rugbyboll spelas det med en medicinboll. Herrarna brukar spela med en tyngre medicinboll än damerna.

Lag

Resultat

Lunds Mattrugbyförening 
Lunds Mattrugbyförening är den ideella föreningen som bedriver all verksamhet kring och organiserar Lund Superbowl. Medlemmar i Lunds Mattrugbyförening är alla spelarna som är med och tränar inför matchen samt styrelsen som organiserar eventet, 2022-2023 års styrelse består av följande personer:

 Ludvig Axelsson (Ordförande)
 Mira Sandberg (Vice-ordförande)
 Isak Barr (Ekonomi-ansvarig)
 Sten Cítron (Ekonomi-assistent)
 Amanda Karlsson
 Philip Björkman
 Daniel Alim
 Elsa Backman
 Malin Hansson
 Ebrahim Zabateh
 Linn Andersson
 Love Mansfeld
 Jon Müller
 Jonathan Hagander
 Emma Wilson
 Melvin Christiansson
 Alma Johnsson
 Elias Unnerbäck
 Alice Killander
 Greta Westerlund
 Cornelia Larsson
 Sven Tenngart
 Oscar Jönsson
 Axel Reinert
 Smilla Eklöv
 Lykke Müller
 William Stoije (Tränare SPYKA)
 Clara Mcgee (Tränare SPYKA)
 Hugo Brogren (Tränare Pirates)
 Vye Gustafsson (Tränare Pirates)

Källor 

 ”Lund Super Bowl” (på amerikansk engelska). Lund Super Bowl. Läst 20 juli 2021.
 ”Historisk resultat i Lund Super Bowl 2019”. Sydsvenskan. Läst 20 juli 2021.
 ”Två timmars kö för tröjbiljett till Lund Super Bowl”. Sydsvenskan. Läst 20 juli 2021.
Sportevenemang
Sport i Lund